Гантварг — еврейская фамилия. 

Известные носители:
 Гантварг, Анатолий Абрамович (род. 1948) — шашист, чемпион мира по международным шашкам.
 Гантварг, Михаил Ханонович (род. 1947) — скрипач и музыкальный педагог.